El término Sigma 6 puede referirse a:

 a la banda Sigma 6  de Roger Waters previa a Pink Floyd.
 a la metodología de mejora de procesos Seis Sigma.
 a la serie animada G.I. Joe: Sigma 6 de la franquicia G.I. Joe